Teghut (o T'eghut) può riferirsi a:
 Teghut – un comune dell'Armenia della provincia di Lori;
 Teghut – un comune dell'Armenia della provincia di Tavush.